L'élevage bovin dans les Pyrénées-Orientales est l'ensemble des activités visant à élever des bovins domestiques, en particulier pour la viande et le lait, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Cadre géographique

Histoire

Économie

Annexes

Bibliographie

Articles connexes
 Albère (race bovine)
 Rosée des Pyrénées catalanes
 Vedell des Pyrénées catalanes
 Élevage dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage ovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage porcin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage équin dans les Pyrénées-Orientales

Notes et références

Bovins
Pyrénées-Orientales